Алексе́й Ме́льников:
 Мельников, Алексей Абрамович (?—1875) — архитектор, академик Императорской Академии художеств.
 Мельников, Алексей Анатольевич (1962—1995) — белорусский литературовед, историк, славист.
 Мельников, Алексей Дмитриевич (1914—1997) — Герой Советского Союза.
 Мельников, Алексей Иванович (1918—1945) — Герой Советского Союза.
 Мельников, Алексей Лаврентьевич (1925—1997) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Мельников, Алексей Павлович (род. 1989) — украинский хоккеист.
 Мельников, Алексей Прокофьевич (1820—1872) — архитектор, академик Императорской Академии художеств.
 Мельников, Алексей Фёдорович (1929—2000) — сталевар, Герой Социалистического Труда.
 Мельников, Алексей Юрьевич (род. 1964) — экономист, депутат Государственной Думы РФ от партии «Яблоко». Примечания